Нидерайхбах () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ландсхут. Население составляет 3655 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 34,06 км². Официальный код  —  09 2 74 156.

Община подразделяется на 4 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии